Peter eller Peder Madsen er navnet på en af flere personer:

 Peder Madsen (1831-1876) – en dansk indremissionær
 Peder Madsen (1833-1907) (1833-1907) – dansk husmand og politisk agitator
 Peder Madsen (biskop) (1843-1911) – en dansk teolog og biskop over Sjællands Stift
 Peder Madsen (politiker) (1851-1941) – en dansk politiker, medlem af Folketinget (Niels Peder Madsen)
 Peter Madsen (politiker) (født 1957) – medlem af Folketinget
 Peter Madsen (litteraturvidenskabsmand) (født 1944) – professor i litteraturvidenskab ved Københavns Universitet
 Peter Madsen (tegner) (født 1958) – en dansk tegneserietegner
 Peter Lund Madsen (født 1960) – dansk læge og hjerneforsker
 Peter Madsen (opfinder) (født 1971) – en dansk morddømt ubådkonstruktør, raketbygger samt medstifter af Copenhagen Suborbitals
 Peter Madsen (fodboldspiller) (født 1978) – en dansk fodboldspiller

Se også
 Peder Madsens Gang